Liurai steht für:

 den Titel eines Stammeskönigs auf Timor, siehe Liurai
 ein Nebenfluss des Nördlichen Laclós, siehe Nördlicher Lacló
 Baha Liurai, ein Hügel im Verwaltungsamt Uato-lari, Gemeinde Viqueque, Osttimor
 Liurai (Bier), eine osttimoresische Biermarke von Heineken

Sucos in Osttimor: 
 Liurai (Aileu) im Verwaltungsamt Aileu, Gemeinde Aileu
 Liurai (Maubisse) im Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro
 Liurai (Remexio) im Verwaltungsamt Remexio, Gemeinde Aileu
 Liurai (Turiscai) im Verwaltungsamt Turiscai, Gemeinde Manufahi